66-й чемпионат Италии прошёл в Кремоне с 21 ноября по 4 декабря 2006 года.

 Категория: 7-я (средний рейтинг: 2421).

Микеле Годена победил на тай-брейке Фабиано Каруану со счётом 2½ : 1½ и стал в пятый раз чемпионом Италии.

Таблица

Тай-брейк 
 Контроль: 25 минут с добавлением десяти секунд за каждый сделанный ход.

Ссылки 
 
 66° Campionate Italiano Assoluto

Чемпионаты Италии по шахматам
2006 год в шахматах
Ноябрь 2006 года
Декабрь 2006 года
Спорт в Италии в 2006 году
Спортивные соревнования в Кремоне